

Geografia

Austria 
 Sankt Thomas – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Sankt Thomas am Blasenstein – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Sankt Thomas – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też 
 Saint Thomas
 St. Thomas
 Święty Tomasz